Revelation (1918), een Amerikaanse stomme film uit 1918
 Revelation (1924), een Amerikaanse stomme film uit 1924
 Revelation (1999), een Amerikaanse christelijke actie- en sciencefictionfilm uit 1999
 Revelation (computerspel), een strategisch computerspel
 Revelation (Journey), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Journey uit 2008
 Relevation (Phil Upchurch), een muziekalbum van bluesgitarist Phil Upchurch uit 1982
 Silent Hill: Revelation 3D, een 3D-horrorfilm uit 2012

Zie ook 
 Revelations (doorverwijspagina)